Појам Кашина може да се односи на:

 Кашина (Империја), је насеље у Италији у округу Империја, региону Лигурија
 Кашина (Парма), је насеље у Италији у округу Парма, региону Емилија-Ромања
 Кашина, је насеље у Италији у округу Пиза, региону Тоскана
 Кашина (Равена), је насеље у Италији у округу Равена, региону Емилија-Ромања
 Кашина (Савона), је насеље у Италији у округу Савона, региону Лигурија
 Кашина (Варезе), је насеље у Италији у округу Варезе, региону Ломбардија
 Кашина (Верона), је насеље у Италији у округу Верона, региону Венето
 Кашина Батаље, је насеље у Италији у округу Бергамо, региону Ломбардија
 Кашина (Загреб), насеље у саставу Града Загреба